Bouysse est un patronyme porté notamment par :
 Franck Bouysse (1965-), écrivain français, auteurs de romans policiers ;
 Isabelle Bouysse (1970-), danseuse, comédienne et animatrice française.